Hoshino ist:

 der Name eines Dorfes im Landkreis Yame der japanischen Präfektur Fukuoka, siehe Hoshino (Fukuoka)
 (3828) Hoshino, ein Hauptgürtelasteroid

Hoshino ist der Familienname folgender Personen:

 Junko Hoshino (* 1989), japanische Freestyle-Skisportlerin
 Kaoru Hoshino (1947–2022), japanischer Autorennfahrer
 Katsura Hoshino (* 1980), japanische Manga-Zeichnerin
 Kazuyoshi Hoshino (* 1947), japanischer Autorennfahrer
 Keisuke Hoshino (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Keitarō Hoshino (1969–2021), japanischer Boxer
 Michio Hoshino (1952–1996), japanischer Naturfotograf
 Mika Hoshino (* 1965), japanische Tischtennisspielerin
 Nobuya Hoshino (* ≈1938), japanischer Tischtennisspieler
 Satoru Hoshino (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Satoshi Hoshino (* 1961), japanischer Unternehmer und Autorennfahrer
 Sen’ichi Hoshino (1947–2018), japanischer Baseballspieler und -trainer
 Shingo Hoshino (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Shōhei Hoshino (* 1992), japanischer Badmintonspieler
 Shuhei Hoshino (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Tadao Hoshino (* ≈1940), japanischer Badmintonspieler
 Hoshino Tatsuko (1903–1984), japanische Dichterin
 Yukinobu Hoshino (* 1954), japanischer Manga-Zeichner
 Yūsuke Hoshino (* 1992), japanischer Fußballspieler